Óscar Manuel Ibañez Holzmann (Presidencia Roque Sáenz Peña, 8 de agosto de 1967) é um ex-futebolista peruano que atuava como goleiro.

Carreira

Clubes 
Argentino de nascimento (também possui ascendência alemã por parte de mãe), Ibáñez foi revelado nas categorias de base do Deportivo Español, time das divisões inferiores de seu país natal, em 1985. Sua estreia como profissional veio no ano seguinte, defendendo o Arsenal de Sarandí, onde jogaria até 1992. Assinou contrato com o Carlos A. Manucci, outro clube de pequeno porte da Argentina, em 1993, fazendo sete partidas antes de mudar-se para o Peru em 1994, e onde adquiriu a nova nacionalidade pouco depois.

Dos quatro clubes que Ibáñez defendeu no futebol peruano (Deportivo Municipal, Universitario, Cienciano e Sport Boys), o goleiro teve maior destaque no Universitario, onde disputou 350 jogos (343 entre 1996 e 2002 e sete em 2008).

Recordista de títulos no futebol peruano em sua posição (três campeonatos nacionais, além de levar a Copa Sul-Americana de 2003 e a Recopa Sul-Americana de 2004), o goleiro anunciou sua aposentadoria em janeiro de 2009 para dedicar-se à sua escola de futebol. Atualmente, faz parte da comissão técnica da Seleção Peruana de Futebol como treinador de goleiros.

Seleção
Ibáñez realizou cinquenta jogos pela Seleção Peruana de Futebol entre 1998 e 2005, tendo levado 72 gols. Jogou três edições da Copa América (1999, 2001 e 2004, esta aos 36 anos) e a Copa Ouro da CONCACAF 2000, na qual o Peru participou como convidado.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Peru
Goleiros do Peru
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Universitario de Deportes
Futebolistas do Arsenal Fútbol Club
Futebolistas do Sport Boys Association
Futebolistas do Club Sportivo Cienciano
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa América de 2004
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol